Il Giudizio nel diritto
Il Giudizio nella filosofia
Il Giudizio nella psicologia

Pagine correlate 

Giudizio universale (disambigua)